Rijo ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Rijo (1927–2001), uruguayischer Fußballspieler
 Saymon Rijo (* 2000), anguillanischer Sprinter